Nederlandse Wereldwijde Studenten, het netwerk van Nederlandse studenten die een volledige studie in het buitenland doen of hebben gedaan
Nederlandsch-Westfaalsche Spoorweg-Maatschappij, een voormalige spoorwegonderneming